Il doppio del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Takao Suzuki e Eric Taino che hanno battuto in finale Filippo Messori e Vincenzo Santopadre 7-68, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Denis Golovanov /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)
 Matthew Breen /  Dejan Petrović (primo turno)

 Filippo Messori /  Vincenzo Santopadre (finale)
 Mark Nielsen /  Yong-Il Yoon (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2001